Том Джонс
 Джонс, Том (род. 1940) — британский певец.
 Джонс, Том (1899—1978) — валлийский футболист.
  (1924—2014) — австралийский политик.
  (род. 1940) — политик из Южной Дакоты. См. также